DDX49 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 483 амінокислот, а молекулярна маса — 54 226.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки